Името Петково носят две български села:

 Петково (Област Смолян),
 Петково (Софийска област).